One of a Kind (Bruford), jazzrock album van Bruford
One of a kind (Don Airey), rockalbum van Don Airey
One of a kind (album van Orleans), softrockalbum van Orleans
One of a kind (single van Orleans), single van Orleans